У списку перераховані підводні човни, що входили до складу Крігсмаріне як бойові чи навчальні судна. Розриви в нумерації підводних човнів пов'язані з тим, що частина їх не була спущена на воду, а також з тим, що достовірна інформація про них відсутня.

U-1..U-100 
 U-1
 U-2
 U-3
 U-4
 U-5
 U-6
 U-7
 U-8
 U-9
 U-10
 U-11
 U-12
 U-13
 U-14
 U-15
 U-16
 U-17
 U-18
 U-19
 U-20
 U-21
 U-22
 U-23
 U-24
 U-25
 U-26
 U-27
 U-28
 U-29
 U-30
 U-31
 U-32
 U-33
 U-34
 U-35
 U-36
 U-37
 U-38
 U-39
 U-40
 U-41
 U-42
 U-43
 U-44
 U-45
 U-46
 U-47
 U-48
 U-49
 U-50
 U-51
 U-52
 U-53
 U-54
 U-55
 U-56
 U-57
 U-58
 U-59
 U-60
 U-61
 U-62
 U-63
 U-64
 U-65
 U-66
 U-67
 U-68
 U-69
 U-70
 U-71
 U-72
 U-73
 U-74
 U-75
 U-76
 U-77
 U-78
 U-79
 U-80
 U-81
 U-82
 U-83
 U-84
 U-85
 U-86
 U-87
 U-88
 U-89
 U-90
 U-91
 U-92
 U-93
 U-94
 U-95
 U-96
 U-97
 U-98
 U-99
 U-100

U-101..U-200 
 U-101
 U-102
 U-103
 U-104
 U-105
 U-106
 U-107
 U-108
 U-109
 U-110
 U-111
 U-112
 U-113
 U-114
 U-115
 U-116
 U-117
 U-118
 U-119
 U-120
 U-121
 U-122
 U-123
 U-124
 U-125
 U-126
 U-127
 U-128
 U-129
 U-130
 U-131
 U-132
 U-133
 U-134
 U-135
 U-136
 U-137
 U-138
 U-139
 U-140
 U-141
 U-142
 U-143
 U-144
 U-145
 U-146
 U-147
 U-148
 U-149
 U-150
 U-151
 U-152
 U-153
 U-154
 U-155
 U-156
 U-157
 U-158
 U-159
 U-160
 U-161
 U-162
 U-163
 U-164
 U-165
 U-166
 U-167
 U-168
 U-169
 U-170
 U-171
 U-172
 U-173
 U-174
 U-175
 U-176
 U-177
 U-178
 U-179
 U-180
 U-181
 U-182
 U-183
 U-184
 U-185
 U-186
 U-187
 U-188
 U-189
 U-190
 U-191
 U-192
 U-193
 U-194
 U-195
 U-196
 U-197
 U-198
 U-199
 U-200

U-201..U-300 
 U-201
 U-202
 U-203
 U-204
 U-205
 U-206
 U-207
 U-208
 U-209
 U-210
 U-211
 U-212
 U-213
 U-214
 U-215
 U-216
 U-217
 U-218
 U-219
 U-220
 U-221
 U-222
 U-223
 U-224
 U-225
 U-226
 U-227
 U-228
 U-229
 U-230
 U-231
 U-232
 U-233
 U-234
 U-235
 U-236
 U-237
 U-238
 U-239
 U-240
 U-241
 U-242
 U-243
 U-244
 U-245
 U-246
 U-247
 U-248
 U-249
 U-250
 U-251
 U-252
 U-253
 U-254
 U-255
 U-256
 U-257
 U-258
 U-259
 U-260
 U-261
 U-262
 U-263
 U-264
 U-265
 U-266
 U-267
 U-268
 U-269
 U-270
 U-271
 U-272
 U-273
 U-274
 U-275
 U-276
 U-277
 U-278
 U-279
 U-280
 U-281
 U-282
 U-283
 U-284
 U-285
 U-286
 U-287
 U-288
 U-289
 U-290
 U-291
 U-292
 U-293
 U-294
 U-295
 U-296
 U-297
 U-298
 U-299
 U-300

U-301..U-400 
 U-301
 U-302
 U-303
 U-304
 U-305
 U-306
 U-307
 U-308
 U-309
 U-310
 U-311
 U-312
 U-313
 U-314
 U-315
 U-316
 U-317
 U-318
 U-319
 U-320
 U-321
 U-322
 U-323
 U-324
 U-325
 U-326
 U-327
 U-328
 U-329
 U-330
 U-331
 U-332
 U-333
 U-334
 U-335
 U-336
 U-337
 U-338
 U-339
 U-340
 U-341
 U-342
 U-343
 U-344
 U-345
 U-346
 U-347
 U-348
 U-349
 U-350
 U-351
 U-352
 U-353
 U-354
 U-355
 U-356
 U-357
 U-358
 U-359
 U-360
 U-361
 U-362
 U-363
 U-364
 U-365
 U-366
 U-367
 U-368
 U-369
 U-370
 U-371
 U-372
 U-373
 U-374
 U-375
 U-376
 U-377
 U-378
 U-379
 U-380
 U-381
 U-382
 U-383
 U-384
 U-385
 U-386
 U-387
 U-388
 U-389
 U-390
 U-391
 U-392
 U-393
 U-394
 U-395
 U-396
 U-397
 U-398
 U-399
 U-400

U-401..U-500 
 U-401
 U-402
 U-403
 U-404
 U-405
 U-406
 U-407
 U-408
 U-409
 U-410
 U-411
 U-412
 U-413
 U-414
 U-415
 U-416
 U-417
 U-418
 U-419
 U-420
 U-421
 U-422
 U-423
 U-424
 U-425
 U-426
 U-427
 U-428
 U-429
 U-430
 U-431
 U-432
 U-433
 U-434
 U-435
 U-436
 U-437
 U-438
 U-439
 U-440
 U-441
 U-442
 U-443
 U-444
 U-445
 U-446
 U-447
 U-448
 U-449
 U-450
 U-451
 U-452
 U-453
 U-454
 U-455
 U-456
 U-457
 U-458
 U-459
 U-460
 U-461
 U-462
 U-463
 U-464
 U-465
 U-466
 U-467
 U-468
 U-469
 U-470
 U-471
 U-472
 U-473
 U-474
 U-475
 U-476
 U-477
 U-478
 U-479
 U-480
 U-481
 U-482
 U-483
 U-484
 U-485
 U-486
 U-487
 U-488
 U-489
 U-490
 U-491
 U-492
 U-493
 U-494
 U-495
 U-496
 U-497
 U-498
 U-499
 U-500

U-501..U-600 
 U-501
 U-502
 U-503
 U-504
 U-505
 U-506
 U-507
 U-508
 U-509
 U-510
 U-511
 U-512
 U-513
 U-514
 U-515
 U-516
 U-517
 U-518
 U-519
 U-520
 U-521
 U-522
 U-523
 U-524
 U-525
 U-526
 U-527
 U-528
 U-529
 U-530
 U-531
 U-532
 U-533
 U-534
 U-535
 U-536
 U-537
 U-538
 U-539
 U-540
 U-541
 U-542
 U-543
 U-544
 U-545
 U-546
 U-547
 U-548
 U-549
 U-550
 U-551
 U-552
 U-553
 U-554
 U-555
 U-556
 U-557
 U-558
 U-559
 U-560
 U-561
 U-562
 U-563
 U-564
 U-565
 U-566
 U-567
 U-568
 U-569
 U-570
 U-571
 U-572
 U-573
 U-574
 U-575
 U-576
 U-577
 U-578
 U-579
 U-580
 U-581
 U-582
 U-583
 U-584
 U-585
 U-586
 U-587
 U-588
 U-589
 U-590
 U-591
 U-592
 U-593
 U-594
 U-595
 U-596
 U-597
 U-598
 U-599
 U-600

U-601..U-700 
 U-601
 U-602
 U-603
 U-604
 U-605
 U-606
 U-607
 U-608
 U-609
 U-610
 U-611
 U-612
 U-613
 U-614
 U-615
 U-616
 U-617
 U-618
 U-619
 U-620
 U-621
 U-622
 U-623
 U-624
 U-625
 U-626
 U-627
 U-628
 U-629
 U-630
 U-631
 U-632
 U-633
 U-634
 U-635
 U-636
 U-637
 U-638
 U-639
 U-640
 U-641
 U-642
 U-643
 U-644
 U-645
 U-646
 U-647
 U-648
 U-649
 U-650
 U-651
 U-652
 U-653
 U-654
 U-655
 U-656
 U-657
 U-658
 U-659
 U-660
 U-661
 U-662
 U-663
 U-664
 U-665
 U-666
 U-667
 U-668
 U-669
 U-670
 U-671
 U-672
 U-673
 U-674
 U-675
 U-676
 U-677
 U-678
 U-679
 U-680
 U-681
 U-682
 U-683
…

U-701..U-800 
 U-701
 U-702
 U-703
 U-704
 U-705
 U-706
 U-707
 U-708
 U-709
 U-710
 U-711
 U-712
 U-713
 U-714
 U-715
 U-716
 U-717
 U-718
 U-719
 U-720
 U-721
 U-722
…
 U-731
 U-732
 U-733
 U-734
 U-735
 U-736
 U-737
 U-738
 U-739
 U-740
 U-741
 U-742
 U-743
 U-744
 U-745
 U-746
 U-747
 U-748
 U-749
 U-750
 U-751
 U-752
 U-753
 U-754
 U-755
 U-756
 U-757
 U-758
 U-759
 U-760
 U-761
 U-762
 U-763
 U-764
 U-765
 U-766
 U-767
 U-768
…
 U-771
 U-772
 U-773
 U-774
 U-775
 U-776
 U-777
 U-778
 U-779
…
…
 U-791
 U-792
 U-793
 U-794
 U-795
 U-796
 U-797
 U-798
…

U-801..U-900 
 U-801
 U-802
 U-803
 U-804
 U-805
 U-806
…
 U-821
 U-822
…
 U-825
 U-826
 U-827
 U-828
…
 U-841
 U-842
 U-843
 U-844
 U-845
 U-846
 U-847
 U-848
 U-849
 U-850
 U-851
 U-852
 U-853
 U-854
 U-855
 U-856
 U-857
 U-858
 U-859
 U-860
 U-861
 U-862
 U-863
 U-864
 U-865
 U-866
 U-867
 U-868
 U-869
 U-870
 U-871
 U-872
 U-873
 U-874
 U-875
 U-876
 U-877
 U-878
 U-879
 U-880
 U-881
…
 U-883
 U-884
…
 U-889
…

U-901..U-1000 
 U-901
…
 U-903
 U-904
 U-905
…
 U-907
…
 U-921
 U-922
 U-923
 U-924
 U-925
 U-926
 U-927
 U-928
 U-929
 U-930
…
…
 U-951
 U-952
 U-953
 U-954
 U-955
 U-956
 U-957
 U-958
 U-959
 U-960
 U-961
 U-962
 U-963
 U-964
 U-965
 U-966
 U-967
 U-968
 U-969
 U-970
 U-971
 U-972
 U-973
 U-974
 U-975
 U-976
 U-977
 U-978
 U-979
 U-980
 U-981
 U-982
 U-983
 U-984
 U-985
 U-986
 U-987
 U-988
 U-989
 U-990
 U-991
 U-992
 U-993
 U-994
 U-995
…
 U-997
 U-998
 U-999
 U-1000

U-1001..U-1100 
 U-1001
 U-1002
 U-1003
 U-1004
 U-1005
 U-1006
 U-1007
 U-1008
 U-1009
 U-1010
…
 U-1013
 U-1014
 U-1015
 U-1016
 U-1017
 U-1018
 U-1019
 U-1020
 U-1021
 U-1022
 U-1023
 U-1024
 U-1025
…
…
 U-1051
 U-1052
 U-1053
 U-1054
 U-1055
 U-1056
 U-1057
 U-1058
 U-1059
 U-1060
 U-1061
 U-1062
 U-1063
 U-1064
 U-1065
…
…

U-1101..U-1200 
 U-1101
 U-1102
 U-1103
 U-1104
 U-1105
 U-1106
 U-1107
 U-1108
 U-1109
 U-1110
…
…
 U-1131
 U-1132
…
 U-1161
 U-1162
 U-1163
 U-1164
 U-1165
 U-1166
 U-1167
 U-1168
 U-1169
 U-1170
 U-1171
 U-1172
…
…
 U-1191
 U-1192
 U-1193
 U-1194
 U-1195
 U-1196
 U-1197
 U-1198
 U-1199
 U-1200

U-1201..U-1300 
 U-1201
 U-1202
 U-1203
 U-1204
 U-1205
 U-1206
 U-1207
 U-1208
 U-1209
 U-1210
…
 U-1221
 U-1222
 U-1223
 U-1224
 U-1225
 U-1226
 U-1227
 U-1228
 U-1229
 U-1230
 U-1231
 U-1232
 U-1233
 U-1234
 U-1235
…
…
…
 U-1271
 U-1272
 U-1273
 U-1274
 U-1275
 U-1276
 U-1277
 U-1278
 U-1279
…

U-1301..U-1500 
 U-1301
 U-1302
 U-1303
 U-1304
 U-1305
 U-1306
 U-1307
 U-1308
…
 U-1405
 U-1406
 U-1407

>2000 
 U-2321
 U-2322
 U-2323
 U-2324
 U-2325
 U-2326
 U-2327
 U-2328
 U-2329
 U-2330
</div>
 U-2331
 U-2332
 U-2333
 U-2334
 U-2335
 U-2336
 U-2337
 U-2338
 U-2339
 U-2340
 U-2341
 U-2342
 U-2343
 U-2344
 U-2345
 U-2346
 U-2347
 U-2348
 U-2349
 U-2350
 U-2351
 U-2352
 U-2353
 U-2354
 U-2355
 U-2356
 U-2357
 U-2358
 U-2359
 U-2360
 U-2361
 U-2362
 U-2363
 U-2364
 U-2365
 U-2366
 U-2367
 U-2368
 U-2369
 U-2371

>2500 
 U-2501
 U-2502
 U-2503
 U-2504
 U-2505
 U-2506
 U-2507
 U-2508
 U-2509
 U-2510
 U-2511
 U-2512
 U-2513
 U-2514
 U-2515
 U-2516
 U-2517
 U-2518
 U-2519
 U-2520
 U-2521
 U-2522
 U-2523
 U-2524
 U-2525
 U-2526
 U-2527
 U-2528
 U-2529
 U-2530
 U-2531
 U-2533
 U-2534
 U-2535
 U-2536
 U-2538
 U-2539
 U-2540
 U-2541
 U-2542
 U-2543
 U-2544
 U-2545
 U-2546
 U-2548
 U-2551
 U-2552

>3000 
 U-3001
 U-3002
 U-3003
 U-3004
 U-3005
 U-3006
 U-3007
 U-3008
 U-3009
 U-3010
 U-3011
 U-3012
 U-3013
 U-3014
 U-3015
 U-3016
 U-3017
 U-3018
 U-3019
 U-3020
 U-3021
 U-3022
 U-3023
 U-3024
 U-3025
 U-3026
 U-3027
 U-3028
 U-3029
 U-3030
 U-3031
 U-3032
 U-3033
 U-3034
 U-3035
 U-3037
 U-3038
 U-3039
 U-3040
 U-3041
 U-3044

>3500 
 U-3501
 U-3502
 U-3503
 U-3504
 U-3505
 U-3506
 U-3507
 U-3508
 U-3509
 U-3510
 U-3511
 U-3512
 U-3513
 U-3514
 U-3515
 U-3516
 U-3517
 U-3518
 U-3519
 U-3520
 U-3521
 U-3522
 U-3523
 U-3524
 U-3525
 U-3526
 U-3527
 U-3528
 U-3529
 U-3530

Іноземні проекти 
У складі Крігсмаріне діяли 14 підводних човнів іноземного виробництва. Ще кілька човнів до строю не вводилися.
 U-A — будувався в Німеччині на замовлення Туреччини
 UB — колишній британський «Сіл», єдиний човен, захоплений німцями в морі
 U-C1 (колишній HNoMS B-5), U-C2 (колишній HNoMS B-6) — виробництва Норвегії, тип «B»
 U-D1 (О-8 типу «H»), U-D2 (О-12 типу O 12), U-D3 (О-25 типу O 21), U-D4 (О-26 типу O 21), U-D5 (О-27 типу O 21) — нідерландські човни
 U-F1 (L'Africaine), U-F2 (La Favorite), U-F3 (L'Astrée) — три човни французького виробництва, усі типу «Аурор». З них був в строю тільки U-F2.
 UIT-22 (Alpino Bagnolini типу «Люцці»), UIT-23 (Reginaldo Giuliani типу «Люцці»), UIT-24 (Comandante Cappellini типу «Марчелло»), UIT-25 (Luigi Torelli типу «Марконі») — виготовлені в Італії.

Див. також 
 Список підводних човнів часів Другої світової війни
 Список найрезультативніших підводних човнів Німеччини
 Список найрезультативніших командирів підводних човнів Німеччини
 Підводні човни класу U-1
 Підводні човни типу «T»

Примітки

Джерела

Посилання 
 U-boat Finder 

Н
Списки:Німеччина
Підводні човни Кріґсмаріне